dekanat piotrkowski w archidiecezji łódzkiej
 dekanat piotrkowski w diecezji włocławskiej